Coux puede referirse a: 

 Coux, comuna francesa situada en Ardèche.
 Coux, comuna francesa situada en Charente Marítimo.